Mamaev kan som auktorsförkortning betyda:

 Boris Mamaev
 Stanislav A. Mamaev

Robotskapade auktorsförkortningar